domain name registry, entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeinnamen op internet
 Register (Windows), een centraal bestand op de computer waar de instellingen voor het besturingssysteem Windows worden opgeslagen